Самсоник:
 Самсоник, Владимир Евгеньевич (род. 1974) — советский и российский хоккеист.
 Самсоник, Генарас (род. 2000) — литовский футболист, игрок в мини-футбол.